Erich Kühnhackl, nemški hokejist, * 17. oktober 1950, Citice, Češkoslovaška.

Kühnhackl je bil dolgoletni igralec domačega kluba EV Landshut v nemški ligi. Štirikrat je osvojil naslov nemškega prvaka, osemkrat je bil najboljši strelec rednega dela prvenstva, štirikrat pa najboljši strelec končnice. 

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in več svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je v 211-ih nastopih dosegel 131 golov.

Pregled kariere

|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 68/69
|
| 14
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 69/70
|
| 35
| 21
| 14
| 35
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 70/71
|
| 35
| 16
| 12
| 28
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 71/72
|
| 32
| 24
| 19
| 43
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 72/73
|
| 40
| 38
| 30
| 68
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 73/74
|
| 36
| 50
| 26
| 76
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 74/75
|
| 35
| 47
| 20
| 67
|
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 75/76
|
| 35
| 29
| 27
| 56
|
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 5
| 5
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 7
| 1
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 76/77
|
| 40
| 47
| 26
| 73
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 77/78
|
| 46
| 52
| 43
| 95
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 8
| 7
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 78/79
|
| 52
| 59
| 58
| 117
|
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 79/80
|
| 48
| 83
| 72
| 155
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 80/81
|
| 44
| 40
| 46
| 86
|
| 74
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 64/65
|
| 38
| 41
| 61
| 102
|
| 34
|
| 8
| 6
| 9
| 15
|
| 4
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 82/83
|
| 36
| 32
| 48
| 80
|
| 70
|
| 10
| 7
| 7
| 14
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 5
| 7
| 12
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 83/84
|
| 42
| 35
| 52
| 87
|
| 75
|
| 10
| 4
| 11
| 15
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 8
| 6
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 84/85
|
| 36
| 30
| 39
| 69
|
| 59
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| '''20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska liga
| 85/86
|
| 35
| 22
| 23
| 45
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 15
| 6
| 10
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 87/88
|
| 35
| 20
| 29
| 49
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 88/89
|
| 36
| 21
| 38
| 59
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 841
| bgcolor="#7FFF00" | 766
| bgcolor="#7FFF00" | 738
| bgcolor="#7FFF00" | 1504
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1256
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti EHC Olten
Selektorji nemške hokejske reprezentance